Сан-Рамон () — топоним:

 Сан-Рамон — муниципалитет, провинция Лерида в составе автономного сообщества Каталония Испании.
 Сан-Рамон — город, штат Калифорния США.
 Сан-Рамон — городская коммуна города Сантьяго, Чили.
 Сан-Рамон — город в Уругвае.
 Сан-Рамон — кантон в Коста-Рике.
 Сан-Рамон — водопад в Панаме.

См. также 
 Сан-Роман